Il toponimo Mereni può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Mereni, comune del distretto di Anenii Noi

Romania
Mereni, comune del distretto di Costanza
Mereni, comune del distretto di Covasna
Mereni, comune del distretto di Teleorman